Бренч — фамилия. Известные носители:

 Бренч, Алоиз Алоизович (1929—1998) — советский и латвийский кинорежиссёр и сценарист.
 Бренч, Тэд — американский военно-морской деятель, вице-адмирал.